The Farmer's Daughter; or, The Wages of Sin – cortometraggio del 1908 
 The Farmer's Daughter – cortometraggio del 1910 diretto da Edwin S. Porter
 The Farmer's Daughter – cortometraggio del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Farmer's Daughter – film del 1912 diretto da Edwin J. Collins
 The Farmer's Daughter – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Farmer's Daughter – film del 1928 diretto da Arthur Rosson
 The Farmer's Daughter – film del 1940 diretto da James P. Hogan
 La moglie celebre (The Farmer's Daughter) – film del 1947 diretto da H.C. Potter
 The Farmer's Daughter – film del 1962 diretto da  Fielder Cook
 The Farmer's Daughter – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1963 al 1966, basata sul film del 1947